Název Jestřebice má více sídel:
 Jestřebice (Heřmaničky), část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Jestřebice (Bernartice), část obce Bernartice v okrese Písek (k. ú. Jestřebice)
 Jestřebice (Dobřeň), část obce Dobřeň v okrese Mělník (k. ú. Jestřebice u Kokořína)